Acorduloceridea — род пилильщиков из семейства Pergidae.

Распространение 
Встречаются в Центральной и Южной Америке (Неарктика и Неотропика): Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу, Уругвай.

Классификация 
Род включает 15 видов:
  — Бразилия, Уругвай
  — Коста-Рика, Мексика
  — Мексика
  — Колумбия
  — Коста-Рика, Панама
  — Бразилия
  — Перу
  — Аргентина
  — Аргентина
  — Перу
  — Аргентина
  — Перу
  — Мексика
  — Бразилия
  — Мексика

Примечания

Литература 
 

Пергиды
Роды перепончатокрылых